Ла Тимбиричера има више значења:

 Ла Тимбиричера (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тимбиричера (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику